Gräwe oder Graewe ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Gräwe (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Daniel Graewe (* 1978), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ernst Gräwe (1914–1945), deutscher Soldat
 Georg Gräwe (* 1956), deutscher Pianist und Komponist
 Karl Dietrich Gräwe (1937–2019), deutscher Dramaturg
 Lisanne Gräwe (* 2003), deutsche Fußballspielerin
 Uta Meier-Gräwe (* 1952), deutsche Soziologin und Haushaltsökonomin
 Wolf-Dieter Graewe (1929–2008), deutscher Agrarwissenschaftler und Entwicklungspolitiker

Siehe auch:

 Graeve
 Graewe & Kaiser, deutscher Schraubenhersteller
 Greve
 Grewe